Братово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Братово — село в Бургасской области Болгарии.
 Братово — село в Тырговиштской области Болгарии.

Украина 
 Братово — до 2000 года название села Ботар в Виноградовском районе Закарпатской области.

См. также 
 Братовец
 Братовщина
 Братск (значения)
 Братский
 Братское